Het toernooi om het Wereldkampioenschap dammen 2003 werd van 2 t/m 23 mei 2003 in Zwartsluis gespeeld. 
Op alle speeldagen werd 1 ronde gespeeld met als rustdagen 4, 11 en 18 mei. 
De deelnemers waren onder meer afkomstig van het in maart gespeelde zonetoernooi in Cannes (Rob Clerc en Igal Koifman). 

In de 11e ronde haakte de Nederlandse topfavoriet Ton Sijbrands af in de titelrace door een combinatieve nederlaag tegen titelverdediger Aleksandr Georgiejev die daarmee zijn koppositie verstevigde. 
Georgiejev had drie ronden voor het einde 2 punten voorsprong op zijn naaste achtervolgers Aleksej Tsjizjov en Guntis Valneris maar zag hen in de eindstand alsnog naast zich eindigen.

Georgiejev, Tsjizjov en Valneris speelden vervolgens van 25 september t/m 1 oktober 2003 een dubbelrondige barrage met regulier tempo waarin uitsluitend remises vielen. 
Op 2 oktober werden 4 extra barrages met verhoogd tempo gespeeld. 
In de 4e barrage versloeg Georgiejev Valneris met een geslaagde omsingeling die eindigde in een gratis doorbraak waarmee hij zijn wereldtitel prolongeerde. 
De nummers 1 en 2 (Georgiejev en Tsjizjov) speelden een jaar later een match om de wereldtitel die Georgiejev won.

Eindstand

Externe links
 Eindstand met scoretabel
 Herkamp met regulier tempo
 Partijen van Tsjizjov en de herkamp in animaties met analyses
 Fragmenten deel 1
 Fragmenten deel 2
 Fragmenten deel 3

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Sport in Zwartewaterland
Dammen 2003
Dammen in 2003
Sportevenement in Overijssel